Села:
  Серединка — Вінницька область, Бершадський район
  Серединка — Чернігівська область, Чернігівський район